Louis bezeichnet:

 einen Familiennamen und männlichen Vornamen, siehe Louis
 den deutschsprachigen Titel mehrerer Filme mit dem französischen Komiker Louis de Funès
 Louis, das Schlitzohr, von 1965
 Louis’ unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen, von 1979
 Louis, der Geizkragen, von 1980
 Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe, von 1981
 Louis und seine verrückten Politessen, von 1982

Siehe auch:

 Louis Motorrad, deutsches Motorradhandelsunternehmen
 Port Louis (Begriffsklärung)
 Port-Louis
 Louis d’or Goldmünze (veraltete Schreibweise)